

Sport 
 Pietro Serantoni – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro 
 Ezio Serantoni – partigiano italiano, noto con il nome di battaglia Mezanòt